Гидрид иттербия — бинарное неорганическое соединение
иттербия и водорода с формулой YbH,
кристаллы.

Получение 
 Реакция металлического иттербия и водорода под давлением 30-40 атм:

Физические свойства 
Дейтерид иттербия YbD образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P nma,
параметры ячейки a = 0,5871 нм, b = 0,3561 нм, c = 0,6763 нм, Z = 4.

Литература 
 

иттербия